Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „St. Laurent”
 Pierwszy HMCS „St. Laurent” był pierwotnie niszczycielem służącym w Royal Navy pod nazwą HMS „Cygnet”. Brał udział w działaniach II wojny światowej.
 Drugi HMCS „St. Laurent” był okrętem wiodącym swojego typu niszczycieli. W służbie w latach 1955-1974.

Bibliografia 
 

St. Laurent